Az alábbi oldal a katolikus szenteket tartalmazza naptári napok szerint. Az ismertebb, híresebb szentek – legyenek azok magyarok vagy külföldiek – félkövér betűvel lettek szedve.

Néhány megjegyzés:
Különböző naptárak szerint eltérések lehetnek.
Nem minden szent napját üli meg minden katolikus ország.
A mai katolikus naptárban több, az 1969-es reform előtti szent nem szerepel.
Előfordult, hogy egy szent napját több napon ülték/ülik meg – itt csak 1 (lehetőség szerint a fő) ünnep szerepel.
Az is előfordult, hogy egy napra több szent esett.
A római nevek latinosan, a görög nevek magyarosan vannak írva.
Római nemzetiség alatt nem féltetlenül Róma városából származó, hanem itáliai értendő. (Egyenértékű a kb. X. század utáni olasszal.)
Az azonos napokhoz tartozó szentek időrendi sorrendben szerepelnek.

Január (1–31.)

Február (1–28. [29.])

Március (1–31.)

Április (1–30.)

Május (1–31.)

Június (1–30.)

Július (1–31.)

Augusztus (1–31.)

Szeptember (1–30.)

Október (1–31.)

November (1–30.)

December (1–31.)

Források
 Szentek élete az év minden napjára, szerk. Schütz Antal, Szent István Társulat, Budapest (I. köt. 1932. II. köt. 1933, III. köt. 1933, IV. köt. 1933); új kiadás egy kötetbe szerkesztveː Pantheon, Budapest, 1995, , helyes , 912 p
 Diós István: A szentek élete I.–II., Szent István Társulat, , elektronikus kiadás: Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár: 
 Hatalmas elektronikus tárház: http://www.heiligenlexikon.de/

Kapcsolódó szócikkek 
Katolikus szentek és boldogok listája név szerint
Szentek ismertetőjegyei
Védőszentek listája
Ortodox szentek listája
Szentté, boldoggá avatott uralkodók listája
Keresztény egyházi naptár

 
Kereszténység témájú listák